Les nymphes sont des divinités qui personnifient les forces vives de la nature, présentes dans de nombreuses mythologies, notamment dans la mythologie grecque.

Biologie 
 En biologie, la nymphe est le stade du développement intermédiaire entre la larve et l’imago lors des mues de métamorphose de certains insectes.
 En anatomie, les nymphes ou petites lèvres, sont des replis membraneux placés de chaque côté de l’orifice vaginal sous les grandes lèvres.
 En astronomie, (875) Nymphe est un astéroïde.
 Nymphes est un genre d’insectes de la famille des Nymphidae.

Navires 
 , frégate française ;
 Le SMS Nymphe,  un croiseur léger allemand ;
 La Nymphe (Q133), un sous-marin de la Marine nationale française.

Toponymes 
 La zec des Nymphes est une zone d'exploitation contrôlée (zec) située à Saint-Zénon, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Matawinie, dans Lanaudière, au Québec, au Canada.
 le ruisseau des Nymphes ou de la Nymphe, un affluent de la Verzée en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique, France.